

Letteratura 
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – novella di Giulio Cesare Croce

Teatro 
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – opera lirica musicata da Vincenzo Legrenzio Ciampi su libretto di Carlo Goldoni

Cinema 
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – film del 1936 diretto da Giorgio Simonelli
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – film del 1954 diretto da Mario Amendola e Ruggero Maccari
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – film del 1984 diretto da Mario Monicelli